

Patronymes 

 Battista Dossi (v. 1490-1548) : peintre italien ;  
 Carlo Dossi (1849-1910) : écrivain, homme politique et diplomate italien ;  
 Dosso Dossi (1489-1542) : peintre italien ;  
 Ugo Dossi  (1943-), artiste peintre allemand.

Toponyme 
 Dossi, une commune rurale au Burkina Faso.
 Bastida de' Dossi, une commune italienne de la province de Pavie dans la région Lombardie en Italie.